Paquetá steht für:

 Paquetá, ein Stadtviertel von Rio de Janeiro, Brasilien

Paquetá ist der Familienname folgender Personen:

 Lucas Paquetá (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Paquetá (* 1958), brasilianischen Fußballspieler